Diabolik peut désigner :
 Diabolik, une série de fumetti créée en 1962 ;
 Diabolik, film de Mario Bava sorti en 1968, adapté du fumetti ;
 Diabolik, série télévisée diffusée en 1999, adaptée du fumetti ;
 Diabolik, jeu vidéo développé en 2007, adapté du fumetti ;
 Diabolik, film de Marco et Antonio Manetti dont la sortie est prévue en 2021, adapté du fumetti ;